El término Church hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
 Adam Gilchrist (1971-), jugador de críquet de Australia - apodado Gilly o Church.
 Alonzo Church (1903-1995), matemático y lógico norteamericano..
 Charlotte Church (1986-), soprano británica.
 Ellen Church
 Eric Church. Cantante de música country estadounidense.
 Esme Church. Actriz y directora teatral británica.
 Frederic Edwin Church (1826-1900), pintor paisajista estadounidense.
 John Church. Clérigo independiente.
 Thomas Haden Church (1960-) actor de cine estadounidense.

Lugares 
Benns Church (Virginia). Lugar designado por el censo.
Christ Church (Oxford)
Church Creek (Maryland). Pueblo en el condado de Dorchester.
Church Eaton. Parroquia civil y pueblo del distrito de Stafford (Inglaterra).
Church Hill 
Church (Lancashire), Reino Unido.
Church Point (Luisiana). Pueblo
Church Rock (Nuevo México). Lugar designado por el censo.
Distrito electoral de Stone Church (Illinois)
Falls Church
Isla Church (galés : Ynys Tysilio) en el estrecho de Menai, costa de Anglesey.
Lakewood Church Central Campus
New Church (Virginia). Lugar designado por el censo sit­o
Parroquia de Christ Church (Barbados), una de las divisiones administrativas de Barbados.
Parroquia de Christ Church Nichola Town. Parroquia civil.
Shaker Church (Washington). Lugar designado por el censo.
West Falls Church (Virginia). Lugar designado por el censo.

Estaciones de Metro
Avenida Church (línea Brighton) es una estación en la línea Brighton del Metro de Nueva York.
Avenida Church (línea Culver) del Metro de Nueva York.
Avenida Church (línea de la Avenida Nostrand) del metro de Nueva York.
East Falls Church (Metro de Washington) del Metro de Washington.
West Falls Church (Metro de Washington)

Edificios
Benjamin Church House (Bristol, Rhode Island)
Holy Cross Church and School Complex-Latonia

Música
Go to Church de Ice Cube
Lords of the New Church 
Metal Church. Banda de power metal de Aberdeen, Washington.
The Church. Grupo australiano de rock.

Además
Comité Church. Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos.
Indian Shaker Church. Corriente religiosa
Tesis de Church-Turing. Teoría de la computabilidad